Каталина од Аустрије или Каталина Хабзбуршка је рођена 14. јануара 1507. године у Торкемади, као шесто и последње дете Хуане Луде и Филипа Лепог, а умрла је као краљица Португалије, 12. јануара 1578. у Лисабону. 

Каталина је расла поред своје мајке, Хуане у замку Тордесиљасу у ком је Хуана била затворена, и била је жртва злостављања од стране маркиза од Деније, Хуаниних чувара. Када је њен брат и будући цар Светог римског царства и краљ Шпаније, Карло стигао у Шпанију, покушао је да је први пут ослободи 1517. али безуспешно јер је Хуана тражила да се Каталина врати у Тордесиљас. Касније ју је Карло удао за краља Португалије, Жоаоа III, и брата своје будуће жене, Изабеле Авиз.

Овај брак је имао деветоро деце:
 Алфонсо (1526)
 Марија Мануела (1527—1545), која се удала за свог рођака, Филипа II од Шпаније
 Изабела (1529—1530)
 Беатриз (1530)
 Мануел (1531—1537), проглашен за наследника престола 1535.
 Филип (1533—1539), проглашен за наследника 1537.
 Дионисио (1535—1537)
 Жоао (1537—1554), принц Бразила, проглашен за наследника 1539. Оженио се 1552. са својом рођаком Хуаном од Аустрије, сестром Филипа II од Шпаније, која је родила Себастијана, будућег краља Португалије двадесет дана након смрти свог мужа, Себастијановог оца.
 Антонио (1539—1540)

Када је краљ Жоао -{III}- умро (1557), на престолу га наслеђује његов унук, Себастијан, јер су сва деца Каталине и Жоаоа су умрла. Себастијан је имао једва три године, тако да Каталина постаје регента и влада у име свог малолетног унука.

Иако је дошла до португалског престола захваљујући свом брату, Карлу, Каталина се оштро успротивила његовој идеји о уједињењу Иберијског полуострва. Осећајучи се потпуно Португалком, страсно је бранила интересе свог унука. Године 1562, одлучује да уступи регенцију свом шураку кардиналу Енрикеу, који након Себастијанове смрти 1578. бити проглашен за краља Португалије.

Умрла је у Лисабону у 70-ој години живота.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1507.
Умрли 1578.
Династија Хабзбург
Краљице Португалије